Акс (; ) — прізвище романського походження. Відомі носії:
 Адольф Акс — німецький офіцер
 Емануель Акс — американський піаніст

Див. також 
 АКС